Hals – termin żeglarski
 Frans Hals – malarz holenderski
 Hals – gmina w Holandii
 Hals – miasto w Danii i była gmina w Danii
 Hals – wieś w Norwegii, w okręgu Sogn og Fjordane, w gminie Vågsøy